Die Abkürzung LNZ steht für:

 Landesnotrufzentrale, Leitstelle der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol
 UN/LOCODE von Lenzerheide/Lai
 Flughafen Linz in Österreich nach dem IATA-Code

Siehe auch:

LNZ